

Osoby 
 Marian Duś – polski biskup
 Zygmunt Duś – montażysta, członek Polskiej Akademii Filmowej

Zobacz też 
Jezioro Duś